Een verkeersweg:
 A96 (Duitsland), zie Bundesautobahn 96
 A96 (Groot-Brittannië)
 Hollands (schaakopening), ECO-code voor de Ilyin-Genev variant